Ceci est une liste des personnages fictifs issus du décor de campagne de Faucongris pour le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons.

A

Acérérak 
Acérérak le Dévoreur est un cambion, fils et allié du balor Tarnhem, un adorateur d'Orcus, en même temps qu'un disciple de Vecna. Il est l'adversaire principal de l'aventure S1 -La Tombe des Horreurs (1978) de Gary Gygax. L'une des zones de la Tombe est une « Chapelle du Mal », décrite comme  L'aventure le décrit comme  qui a fait le nécessaire pour préserver sa force vitale en se transformant en liche. Dans la boîte de jeu Retour à la Tombe des Horreurs (1998),  développe les origines d'Acérérak et en fait un enfant tieffelin persécuté, puis sauvé par Vecna, qui devient sorcier et prêtre d'Orcus; il raconte que la création de sa tombe est en réalité une épreuve pour « trier » les âmes.

Au cours de sa vie mortelle, Acérérak fut l'ennemi d'un paladin de Pélor nommé Pentivel et du magicien-architecte qui a conçu sa tombe, un dénommé Morghadam. Il est vénéré par un groupe de mages connu sous le nom de « Conventicule d'Acérérak ». Les nécromanciens de la Cité du Crâne, anciens partisans d'Acérérak, continuent à former les « Fervents de Vecna », et ont établi leur nouvelle demeure à la Flèche Noire sur le Plan de l'Ombre.

Aegwareth 
Aegwareth est une ombre humaine. Ancien Druide Hiérophante, Aegwareth vivait dans la "Montagne au Panache Blanc" jusqu'en -800 AC, date à laquelle il fut tué par le mage Kéraptis, qui s’empara de la Montagne au Panache blanc pour s'y établir. Aegwarth n'est maintenant plus qu'une ombre mort-vivante.

Agathe de Thrunch 
Agathe de Thrunch (décrit dans Dungeon ) est un prêtre de Célestian et l'auteur de "Comprendre l’Œuvre de Célestian", un ouvrage qui détaille le système astrologique de la Tærre. C'est le chef du temple de Célestian du village de Thrunch, localité aux pieds des Monts Lortmils dans la Principauté d'Ulek. Il est allié au Cercle des Huit.

Alhamazad le Sage 
Alhamazad le Sage est un puissant magicien d'origine baklunie et l'un des nouveaux membres du Cercle des Huit. C'est un homme âgé qui boite légèrement, s'habille de robes unies et couvre son crâne rasé d'un turban simple. Alhamazad est un bon ami de Mordenkaïnen, qu'il connaît depuis plus de vingt ans. Il se méfie de Drawmij et ressent une vive antipathie à l'encontre de Warnès Mantétoile. Kermin le Lieur d'Esprits des Âmes Damnées de Iuz fut autrefois l'apprenti d'Alhamazad, mais tous deux sont aujourd’hui ennemis.

Arnd 
Arnd de Tdon est un héros œridien légendaire qui vécut il y a fort longtemps, avant les Grandes Migrations. "Humble prêtre venu du Sud", il est réputé pour avoir fondé les premiers paladins d'Héronéus parmi les tribus œridiennes. il est également connu pour être le possesseur (dans tous les sens du terme) de l'artefact connu sous le nom de Cotte Invulnérable d'Arnd, qu'il portait pendant qu'il menait la rébellion contre le sorcier Virtos. on dit que l'esprit d'Arnd habite toujours l'armure qui porte son nom et tente d'aider les pauvres dès que possible. On lui attribue la paternité des "Mouvements Inconnus de l'Univers", un livre de sorts profanes; cependant, dans le mesure où il était prêtre, Arnd n'est probablement pas l'auteur du livre en question, à moins qu'il n'ait également été magicien. Il est toutefois possible qu'il y ait eu un mage dénommé Arnd, différent du prêtre de la légende.

Azalin 
Azalin Rex ou "Le Rex" est un Roi-Sorcier originaire de la Tærre et Sombre Seigneur du domaine de Darkon à Ravenloft. Ses sujets subissent la férule inflexible de son règne.

Histoire : Firan Zal'honan est né dans le Comté de Knurl, une Cité-État de la Flannæsse orientale. En tant que second des trois fils du Seigneur Turalitan Zal'honan, son avenir politique était décidément bouché dès la naissance et il passa une grande partie de son enfance négligé par ses parents. Dès son plus jeune âge, Firan fit preuve d'une intelligence brillante, marquée par une misanthropie prononcée et une répugnance pour les entorses à la discipline et à l'ordre établi - révulsion qui se manifesta à plusieurs reprises par un mépris de ses propres faiblesse. Firan respectait la férule stricte de son père, ainsi que le droit d'ainesse de son frère ainé Ranald, mais n'appréciait pas les superstitions de son père, ni son interdiction de la magie. Peut-être en signe de rébellion, Firan se fit admettre parmi les sorciers marginaux de Knurl et étudia sous l'égide du mage Quantarius. Le seul membre de sa famille qu'il adorait sans réserve était son petit frère, Irik. Tandis que Firan était prompt à se mettre en colère et lent à pardonner, Irik était tout le contraire. Firan poursuivit ses études et avait soif de savoir, mais faisait parfois preuve d'une incapacité à prendre conscience des conséquences potentielles de ses actes.

Ranald Zal'honan mourut des excès d'une vie dissolue et Firan revint chez lui pour exercer le pouvoir sous le nom dAzal'Lan, ce qui signifie "Roi-Sorcier". Il enraya le déclin de Knurl et restaura son importance économique et militaire. C'est aussi sous son règne que la magie redevint une part importance de la vie quotidienne à Knurl. Firan prêta allégeance au Trône de Malachite du lointain Grand-Royaume, mais mena de nombreuses campagnes militaires non autorisées contre les tribus environnantes, agrandissant joliment l'étendue de Knurl. Son règne fut arqué par la prospérité et la croissance, mais aussi par la violence et les conflits avec les tribus conquises. Firan se maria à l'âge de 60 ans, car ses sorts de prolongations de la vie commençaient à ne plus faire effet et qu'il lui fallait un héritier. Ce mariage de raison mit dix-huit ans à lui fournir un fils et son épouse Olessa mourut en couches en le maudissant. Firan nomma son fils Irik, comme son frère. L'héritier fit preuve de la gentillesse et de la générosité de son oncle et refusa la dureté de conduite de son père, ce que Firan voyait comme une faiblesse. Lorsqu'Irik fut surpris en train de libérer des prisonniers politiques, Firan fut placé face à un choix : pardonner à son fils ou le tuer. En accord avec les lois qu'il avait lui-même édictées et pour faire un exemple, Firan autorisa non seulement l'exécution, mais de surcroît, mania lui-même la hache du bourreau.

Bien que cet acte ait inculqué à ses concitoyens l'inflexibilité de sa loi, Firan fut quant à lui miné de doutes. Il devint tout à tout obsédé par la recherche de moyens de vivre à tout jamais et de trouver un moyen de ramener son fils à la vie afin de pouvoir recommencer son éducation depuis le début. Alors qu'il se lamentait sur son échec en tant que père, une force sombre et inconnue lui offrit le secret de la transformation en liche. Firan abandonna sa condition de mortel, changea son titre officiel en Azal'Lan et régna encore pendant 60 ans. Durant ce temps, Knurl devint une puissance majeure de Flannæsse, allant même jusqu'à renoncer à sa fidélité au Trône de Malachite. Le pouvoir militaire et commercial d'Azal'Lan commença à empiéter sur les territoires des royaumes environnants, qui cherchèrent à l'éliminer, mais assassins et armées semblaient incapables de le renverser. Azal'Lan fut finalement attiré loin de ses défenses par la promesse d'un nouveau sort qui lui permettrait de ramener un cadavre à la vie. Aveuglé par ses espoirs de ressusciter son fils, Azal'Lan, escorté d'une garde peu nombreuse, tomba dans une embuscade. En fuyant ses agresseurs, il entra dans une nappe de brouillard dense pour essayer de les semer. On ne le revit jamais à Knurl après cela.

A Ravenloft : Il réapparut en Barovie, dont les habitants le rebaptisèrent "Azalin" d'après la façon dont ils entendaient son nom. Il attira bientôt l'attention du Sombre Seigneur du domaine et gagna vite son respect.  Piégé en Barovie et souffrant d'une étrange amaldie qui l'empêchait d'apprendre nouveaux sortilèges, Azalin conclu une alliance précaire avec le comte Strahd Von Zarovich.  Azalin, qui était un lanceur de sorts plus puissant que le vampire, instruirait Von Strahd dans les arts magiques en échange de son aide pour revenir sur son plan d'existence natal. Cette collaboration ne dura guère et Azalin devint bientôt le Sombre Seigneur du Domaine de Darkon.

Description : En tant que mort-vivant,  la véritable apparence d'Azalin est celle d'un squelette ou d'une momie. Au quotidien cependant, il maintient l'illusion d'un roi vivant, imitant fidèlement la personnalité d'avant sa mort : celle d'un homme âgé aux traits aquilins et aux regard perçant, coiffé d'une chevelure noire hirsute surmontée d'une couronne de fer noir. Cependant, il peut altérer son appartenance pour prendre celle de nombreux humanoïdes, même ceux d'un peuple ou d'un sexe différent.

Sources : "Ravenloft II : House on Gryphon Hill" (TSR 1986) ; "Ravenloft: Realm of Terror" (TSR, 1990) ; "From the Shadows" (TSR, 1992) ; "Roots of Evil" (TSR, 1993) ; "Ravenloft Monstrous Compendiums 1 & 2" (TSR, 1996) ; "Ravenloft Core Rulebook" (White Wolf Publishing, 2001) ; "Secrets of the Dread Realms" (White Wolf Publishing, 2001) ; "Ravenloft Gazetteer Volume 2" (White Wolf Publishing, 2003) ;  "Tales of Ravenloft" (1994), ; "King of the Dead" (1996) ; "Lord of the Necropolis" (1997) ; "I, Strahd: The War Against Azalin" (1998).

Azharadian 
De tous les généraux qui conduisirent les armées d'Ærdie à la conquête des trois-quarts de la Flannæsse, le nom d'Azharadian est exalté par-dessus tout. De son premier commandement en tant que simple subalterne à la Bataille de la Longue Quinzaine à sa mort en Onouailles plus de soixante ans plus tard, il ne fut jamais vaincu.

B

Bigby 

Bigby est un archimage célèbre, originaire de Scant, capitale d'Onouailles, mais qui vit à Mitrik, en Véluna.

Bucknard 
Bucknard est un magicien, ancien membre du Cercle des Huit; dans l'aventure "Age of Worms" publiée dans Dungeon, il porte le nom de "Balakarde". On le décrit comme un personnage affable, estimé, talentueux et puissant, mais aussi entêté et opiniâtre.

En 556 AC, la sœur de Bucknard, Maralee qui était aussi sa compagne d'aventure, fut tuée par des rejetons de Kyuss. Bucknard fut ravagé par sa mort (et par le spectacle de son corps dévoré par les vers charognards). Après des années de dépression, il émergea de sa retraite pour devenir l'un des mages les plus puissants de sa génération. Il s'est consacré à une seule tâche : la destruction de Kyuss. En 571, lorsque Mordenkaïnen invite quelques-uns de mages les plus éminents de Flannæsse à le rejoindre au sein de l'organisation destinée à succéder à la Citadelle des Huit, Bucknard devient l'un des membres fondateurs du Cercle des Huit.

A l'apogée de sa puissance, Bucknard commence insidieusement à être obsédé par d'occultes manuscrits relatifs au "Dieu Vermiforme" et à son culte. Il devient de plus en plus solitaire et paranoïaque, cessant de faire confiance même à ses amis les plus proches comme Tenser. Il quitte brusquement le Cercle des Huit en 579 AC et se rend en Alhaster pour confirmer sa théorie selon laquelle la secte de la "Triade d’Ébène" aurait été créée là comme façade pour le culte de Kyuss. Il disparaît alors. En 581, son siège dans le Cercle est rempli par Jallarzi Sallavarian.

Bucknard a fabriqué l'objet magique « Bourse magique de Bucknard », qui consiste en une bourse de cuir qui se ré-remplit toute seule tous les matins et dont il existe plusieurs variantes. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé "Réflexions Inexplicables".

C

Compagnie des Sept (la) 
La Compagnie des Sept est un groupe d'aventuriers dont les membres sont devenus très puissants et célèbres en Flannæsse. Durant leurs années d'aventures, les membres de la Compagnie des Sept explorèrent de nombreux mondes et voyagèrent sur d'autres plans, dont certains jusque-là inconnus. Plusieurs de ses membres accédèrent au statut de demi-dieux ou de héros-divins, et ont tous donné leurs noms à des sorts et à des objets magiques. En 318 AC, la Compagnie découvrit la citadelle flannæ perdue de Véralos et en revint avec un chariot plein de trésors fabuleux. On ne sait pas exactement quand, comment ni pourquoi la Compagnie finit par se séparer.

Les membres de la Compagnie des Sept étaient :
 Zagig Yragerne, un maître mage qui se joignit à ce groupe d'aventuriers (certains disent qu'il en fut le créateur) au début de sa carrière.
 Kéoghtom, un touche-à-tout qui maîtrisait la magie, la chasse, l'alchimie et l'antique tradition des bardes. Kéoghtom était le confident le plus proche de Zagig et le plus inventif du groupe.
 Murlynd, un paladin d'Héronéus et un artificier insatiablement curieux. Sa compréhension de la technologie s'améliora incommensurablement lorsqu'il voyagea dans le monde de Boot Hill, sur un Plan Matériel inconnu et fit l'acquisition de sa célèbre paire de "révolvers".
 Nolzur, un illusionniste et alchimiste accompli qui mettait sa magie au service de son incroyable talent artistique, créant des pigments et des peintures qui lui permirent de réaliser des merveilles.
 Quaal, un rôdeur d'ascendance flannæ dont l'intérêt pour les sorts utilitaires, par opposition au pouvoir magique brut, se révéla très utile à la Compagnie.
 Heward, un barde accompli que sa maîtrise du chant et de la magie autorisait à canaliser une puissante magie et une musique incroyable à travers ses instruments.
 Tasha, une jeune apprentie magicienne dotée d'un sens de l'humour morbide. Bien que rares soient ce qui le savent parmi les vivants, Tasha était en réalité la légendaire archimage connue sous le nom d'Iggwilv, qui devint la Reine-Sorcière de Pérennelande, mère d'Iuz et occasionnellement maîtresse du Prince-Démon Graz'zt.

Cousin d'Érac (le) 
l'homme connu sous le nom de Cousin d'Érac est une figure mystérieuse qui n'a jamais révélé son nom véritable; on l'appelle parfois tout simplement l'Innommé.

Origines du personnage : À l'origine, le fils de Gary Gygax, Ernie, avait un personnage nommé "Érac", en plus de Serten et Tenser, ses autres personnages bien connus. Plus tard, il créa un magicien qui, à cause d'un problème personnel lié à son passé, refusait de révéler son nom, parlant simplement de lui comme du "Cousin d'Érac". Gary Gygax savait qu'Ernie aimait les histoires de Barsoom d'Edgar Rice Burroughs et, à un moment donné, emporta le Cousin d'Érac sur un Mars très "barsoomien", où les habitants refusaient de le laisser utiliser sa magie. Le Cousin d'Érac fut contraint de devenir un guerrier et apprit à se battre de manière efficace avec deux armes en même temps. Finalement, il parvint à se téléporter à nouveau sur Tærre, mais lorsqu'il obtint deux épées vorpales, les co-Maître de donjon Rob Kuntz et Gary Gygax décidèrent qu'il était devenu trop puissant, et l'attirèrent dans les griffes d'un démon. Ce dernier l'emporta dans un plan d'existence alternatif qui vida l'énergie magique des épées vorpales, ce qui les détruisit. 

Le profil du Cousin d'Érac fut publié par TSR dans Rogues' Gallery, et Gary Gygax le mentionne dans plulsieurs articles de Dragon magazine en 1980 et 1981. Lorsque Gary Gygax quitta TSR en 1985, les droits de la plupart des personnages utilisés dans ses histoires et articles, y compris le Cousin d'Érac, restèrent attachés à TSR, et le Cousin d'Érac fut mentionné dans d'autres publications de TSR et de Wizards of the Coast.

Description : Le Cousin d'Érac était un mage qui se battait très adroitement avec deux épées. On le voyait rarement sans un rat aux yeux rouges sur l'épaule - son diablotin familier. Il dirigeait une armée de 50 cavaliers lourds, 50 cavaliers lourds, 50 archers légers à cheval, 100 fantassins lourds, 100 archers lourds et 100 piquiers. La rumeur raconte que la majorité de ses troupes était composée d'humanoïdes maléfiques. Il est possible que l'Innommé soit revenu à la vie sous la forme d'un diable majeur.

Histoire : Le Cousin d'Érac était autrefois un magicien humain d'alignement bon loyal. Il abandonna la magie pour devenir un guerrier avec un penchant pour une paire d'épées vorpales. On raconte qu'au cours d'une aventure, le Cousin d'Érac et son compagnon, un clerc nommé Ayélérach seraient tombés sur la prison de pierre du Prince-Démon Fraz-Urb'luu dans les souterrains sous le Castel Gryffalc. Le Prince de la Tromperie, à l'aide de ses mots mielleux, amena les deux héros à lire le parchemin qui le libéra de sa prison. Les deux malheureux aventuriers furent alors emportés par Fraz-Urb'luu dans sa strate des Abysses pour y devenir ses esclaves et les épées vorpales furent détruites. Le Cousin d'Érac et Ayélérach finirent par revenir sur le Plan Matériel primaire, mais au cours de leur évasion, une forme de folie inconnue s'empara du Cousin d'Érac et il tua tous ses amis pour leur voler leurs possessions, abandonnant son ancienne divinité à laquelle il reprochait de ne pas l'avoir sauvé du Prince-Démon. Le Cousin d'Érac, désormais entièrement maléfique, conclut un pacte avec l'archidiable Baalzébul. En récompense pour les âmes de ceux qu'il avait tué, Baalzébul accepta de transformer le Cousin d'Érac en un diable majeur à sa mort, malgré la terreur que ce dernier éprouvait à cette perspective. Cette rumeur a donné naissance à des bruits sur les liens entre le Cousin d'Érac et la Société Cornue, mais ce sont de pures spéculations.

D

Dragotha 
Dragotha est un puissant dragon, qui était autrefois le plus puissant des consorts de Tiamat mais qui, à un moment donné, offensa sa  reine et fut chassé de l'Avernus. Il se fraya un chemin vers la Tærre et s'établit dans la région de la Faille Béante. Les (rares) témoins survivants le décrivent parfois comme un dragon rouge, parfois comme un dragon noir, voire comme une dracoliche. Une chanson populaire datant du  et intitulée "Les Griffes de Dragotha" raconte une expédition vers le repaire du monstre. Une légende sur une carte de la Montagne au Panache Blanc mentionne : "Au-delà se trouve la tanière de Dragotha, le dragon mort, où attendent des richesses fabuleuses et une mort atroce...".

Drawmij 

Drawmij est un archimage, membre fondateur du conclave de magiciens que l'on appelle le Cercle des Huit, qui vit - dit-on - dans une forteresse sous-marine sous les flots de la Mer d'Azur. Le nom de "Drawmij" est l'anagramme du nom d'une personne réelle, Jim Ward, donnée en hommage par Gary Gygax à ce personnage.

E

Éclavdra 
Éclavdra est une puissante prêtresse drow de Lolth, ravissante et réputée pour sa cruauté, ses complots tarabiscotés et son manque total de compassion. Elle élimine ses rivaux avant qu'ils ne puissent devenir des menaces. Dans les romans de Gary Gygax "Gord the Rogue", Éclavdra est dépeinte comme une drow incroyablement belle, à la peau noir de jais, aux yeux violets, dotée d'une poitrine parfaite et d'une chevelure d'un blanc neigeux. Elle est cependant aussi maléfique que belle.

Éclavdra est le chef de la Maison Eilserv et la plus puissante des prêtresses de Lolth. Ses anciens consorts include Derakhshan et le . Elle a également un fils, Athux. Avec Stalmin Klim, elle participa à la création des Seigneurs des Chaînes. La Dame des Chaînes Edralve est son ancienne protégée. Native de la cité d'Érélhéï-Cinlu et membre de la Maison Eilserv, Éclavdra a servi d'autres puissantes entités dans le passé, notamment l'Ancien Œil Élémentaire et Graz'zt. Durant un temps, on l'a vu à la cour d'Iuz, où elle remplissait les fonctions d'ambassadeur. Après que l'alliance d'Éclavdra avec l'Ancien Œil Élémentaire eut mis en péril la tentative de Lolth d'attrier le monde de la Tærre dans les Puits des Toiles Démoniaques, elle perdit la faveur de sa déesse. Son consort Derakhshan, voyant dans comment tournait le vent, trahit et donna les détails des défenses de sa forteresse à ses ennemis des autres maisons drows, mais Éclavdra parvint à s'échapper. Elle regagna la faveur de Lolth en séduisant Graz'zt, avant de le trahir. De cette union naquit Athux, un puissant cambion. Éclavdra sert désormais Lolth en tant que diplomate en chef, ainsi que chef suprême de son clergé parmi les mortels. Lolth admire l'ambition plus que la loyauté, c'est pourquoi Éclavdra est l'une des invitées les mieux en cour dans les Abysses.

Publications :  Créée par Gary Gygax, Éclavdra apparaît pour la première fois dans l'aventure "Hall of the Fire Giant King" (1978) où elle joue le rôle d'un ennemi majeur; elle est alors décrite comme la grande prêtresse de l'Ancien Dieu Élémentaire. Dans les publications ultérieures de "Donjons & Dragons", on raconte qu'Éclavdra est "revenue" à l'adoration de Lolth. Dans "Iuz the Evil", elle est l'ambassadeur à la fois de Lolth et de Graz'zt. Dans "Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss" elle trahit Graz'zt en échange des faveurs de Lolth. Le "Monster Manual 3" de la , les caractéristiques d'Éclavdra sont indiquées, à l'entrée "Lolth", en tant qu'exarque de cette dernière.

Dans la série de romans "Gord the Rogue" de Gary Gygax, elle sert le Prince-Démon Graz'zt; dans la série, elle a cependant un clone, Léda, qui devient la maîtresse du héros, Gord. Dans le roman "Against the Giants", Éclavdra meurt. On apprend aussi que le mage Nemis était autrefois son serviteur, mais que ce n'est plus le cas.

Edralve 
Edralve est une prêtresse drow de Lolth native d'Érélhéï-Cinlu, ancienne protégée d'Eclavdra et ancienne Dame des Chaînes.

Éhlissa 
Dernière d'une lignée de souverains flannas bienveillants, la Reine Éhlissa l'Enchanteresse vécut dans ce qui est l'actuel Royaume-Uni d'Ahlissa, il y a quelque 1,700 ans (c'est-à-dire aux environs de l'an -1125 AC) et régna sur son royaume préhistorique pendant plusieurs siècles, jusqu'aux Grandes Migrations. Elle avait comme animaux de compagnie des oiseaux chanteurs qu'elle traitait comme des enfants de substitution. Selon toutes les sources, c'était une reine compétente - elle trait tout le monde avec justice, il n'y avait aucun problème avec les réfugiés appauvris ni rien de ce genre - mais elle était impitoyable et utilisait son célèbre artéfact, le Merveilleux Rossignol de la Reine Éhlissa, pour soumettre magiquement ses sujets à sa volonté. Selon Mordenkaïnen, cet oiseau incrusté de gemmes fut créé avec l'aide de Xagy et de la déesse Joramie.

On ne sait ni comment son règne prit fin, ni comment son successeur sur le Trône d'Ahlissa fut choisi.

Éli Tomorast 
Éli Tomorast est un magicien qui endosse le rôle d'adversaire principal dans l'aventure "Mordenkainen's Fantastic Adventure" (TSR, 1984). Décrit comme un homme émacié avec des cheveux et une barbe noir, dont les avants-bras et les mains ont été remplacés par ceux d'un démon inconnu, ce qui lui confère des pouvoirs supplémentaires et qui en fait un adversaire puissant. L'aventure originale ne fournit que peu d'informations sur Tomorast et n'est défini que comme le propriétaire du "Grimoire du Cœur Noir", un artefact qu’Éli a découvert dans la Cité Perdue des Anciens, quelque part à l'est. En 2004, dans son n°112, le magazine Dungeon publie une aventure intitulée "Maure Castle" dans laquelle l’histoire et les ambitions d’Éli Tomorast sont développées.

Évard 
Évard, également connu sous le surnom d'Évard le Noir, est un archimage neutre mauvais courtier en information et ennemi déclaré de Mordenkaïnen. On peut le trouver dans n'importe laquelle des grandes villes de la Vallée du Sheldomar, depuis laquelle il opère. 

Évard est un homme de complexion robuste et d'une musculature moyenne, doté d'une peau pâle et de longs cheveux sombres. Il porte des vêtements riches, souvent ceint d'une écharpe blanche et une grosse gemme pourpre pend à son cou. C'est un homme charmant avec un large sourire toujours prêt à éclore. Évard était autrefois un noble mineur de la Marche de Bissel. Il est devenu un courtier en information à succès, et nombre de sages et de maîtres du savoir lui envoie des connaissances en paiement de résolution de questions fastidieuses pour eux. S'il ignore quelque chose, quelqu'un dans son réseau le sait. Il est ambitieux et astucieux, et se montre prêt à trahir ses alliés si cela l'arrange.du Sheldomar. En plus du sort communément connu sous le nmo de Tentacules Noirs d'Évard, il a également développé les sortilèges suivants: Ver Omnivoyant d'Évard et Tentacules Menaçants d'Évard; il est également l'auteur d'un ouvrage intitulé "Légendaire des Fantômes et des Spectres".

G

Gord la Fripouille 
Gord la Fripouille (Gord the Rogue en anglais) est le protagoniste d'une série de romans et de nouvelles de fantasy écrits par Gary Gygax. À l'origine, Gygax écrivit ces romans et nouvelles pour promouvoir son décor de campagne du Monde de Faucongris pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, mais après avoir quitté TSR, il continue à écrire les aventures de Gord the Rogue pendant plusieurs années. Dans tous ces ouvrages, le thème tourne autour des aventures d'un jeune homme nommé Gord qui s'élève au-dessus de ses humbles origines dans les bas-quartiers d'une grande ville de la Tærre jusqu'à devenir un acteur puissant, essayant d'éviter que les démons ne prennent le pouvoir sur le monde.

Description : Gord est décrit comme un humain de petite taille (environ 1, 65 m)) mince et sec, aux yeux gris d'acier. Il a les cheveux noirs et la peau mate (ce qui lui permet de se fondre parmi les Rhéniens).

Histoire éditoriale : L'un des facteurs qui contribua au succès du décor de Dragonlance lors de sa publication en 1984 fut la série populaire de romans concomitants de Tracy Hickman et Margaret Weis. Gary Gygax, le développeur du Monde de Faucongris, réalisa que des romans situés à Faucongris pouvaient avoir un effet similaire sur les ventes de sa boîte de jeu "World of Greyhawk" récemment publiée. Il écrivit donc "Saga of Old City", le premier d'une série de romans qui seraient publiés sous le label "Greyhawk Adventures". Le protagoniste en était Gord le Fripon et ce premier roman parlait de son ascension depuis les bas-fonds de la Cité-Franche de Faucongris pour devenir un grand voyageur et un voleur extraordinaire. Le roman était conçu pour promouvoir les ventes de la boîte de jeu en fournissant des détails pittoresques sur les coutumes sociales et les peuples des diverses cités et pays d'une région nommée la Flannæsse.

Avant même que "Saga of Old City" ne sorte des presses en , Gygax écrivit une suite, "Artifact of Evil". Il écrivit également une nouvelle, "At Moonset Blackcat Comes", qui fut publiée dans la livraison spéciale pour fêter le  de Dragon Magazine en . Celle-ci présentait Gord le Fripon aux joueurs juste avant la sortie programmée de "Saga of Old City". Après son éviction de TSR en 1985, il continue à écrire quelques épisodes supplémentaires pour "Gord the Rogue", qui seront publiés par New Infinities Productions: "Sea of Death" (1987), "City of Hawks" (1987) et "Come Endless Darkness" (1988). Cependant, en l'absence de Gygax, TSR fit évoluer la trame narrative du monde de Faucongris dans une nouvelle direction que Gygax n’appréciait pas et la gamme des romans "Greyhawk Adventures" (sans Gord le Fripon) continua sous la plume de Rose Estes. Annonçant par une déclaration littéraire que sa vieille Tærre était morte et désireux d'opérer une coupure nette avec tout ce qui avait trait à Faucongris et à D&D, Gygax détruisit sa de la Tærre dans l'ultime épisode des aventures de Gord le Fripon, "Dance of Demons".

Vue d'ensemble de la série : Le série de romans suit les progrès du mendiant orphelin Gord, depuis sa jeunesse misérable jusqu'à son ascension à un avatar de la Balance. Gord commence sa carrière avec des motifs rien moins qu'héroïques, mais ses premiers mentors Gellor et Curley Greenleaf l'aiguillonnent continuellement vers des buts honorables. Finalement Gord se révèle avoir un lien de parenté avec une déité énigmatique nommée Sire Chat.

La série, conçue à l'origine pour fournir des détails sociaux et des descriptions du monde de campagne de Faucongris que Gygax n'avait pas eu la place d'inclure dans les éditions de 1980 (édition "folio") et de 1983 (boîte de jeu), était écrite dans un style swords and sorcery pulp rappelant les nouvelles du Cycle des épées de Fritz Leiber, avec Fafhrd et le Souricier Gris. Gygax, qui croyait que D&D n'attirerait jamais qu'un public masculin, écrivit les romans pour ces lecteurs-là.

Romans (jamais traduits en français)
 "Saga of Old City" est le premier roman de la série Greyhawk Adventures chez TSR. Il commence dans l'enfance de Gord et se termine par son retour triomphant dans la Cité-Franche de Faucongris jeune homme accompli et maître voleur. Il apprend son métier dans la "Guilde des Mendiants" et se retrouve impliqué dans la guerre des gangs déclenchée par les mendiants qui envahissent le territoire officiel de la Guilde des Voleurs. Il voyage et connaît une série d'aventures "de cape et d'épée", allant de la participation à une guerre à la libération d'une jeune noble retenue en otage.

 "Artifact of Evil" est la suite de "Saga of Old City". C'est le dernier roman écrit par Gary Gygax publié par TSR sous le label "Greyhawk Adventures". On découvre un antique artefact dont le pouvoir pourrait détruire le monde. C'est à Gord et à ses compagnons d'essayer d'empêcher cet artefact maléfique de tomber entre de mauvaises mains.

 "Night Arrant" est un recueil de neuf nouvelles narrant des aventures de Gord, lorsqu'il avait vingt ans, dans la Cité de Faucongris.

 "Sea of Death", le premier de la série publié chez "New Infinities Productions, Inc.", voit Gord voyager loin dans la Mer de Poussière, en quête d'un "Théorpart", caché dans une cité perdue.  Il affronte des rivaux envoyés par les Princes-Démons: le nain psychopathe Obmi, qui sert Zuggtmoy et la prêtresse drow Eclavdra, au service de Graz'zt.

 "City of Hawks" est une adaptation des évènements qui se sont déroulés dans "Saga of Old City". L'ascension de Gord de simple mendiant à maître voleur est détaillée comme une quête de son véritable héritage.

 "Come Endless Darkness" continue là où "Sea of Death" s'était terminé et voit Gord continuer sa quête pour arrêter Tharizdun & le Seigneur Entropie de prendre le pouvoir dans le Multivers.

 "Dance of Demons" est le final, dans lequel Gord et Gellor se rendent dans les Abysses en mission pour les forces les plus puissantes de la Balance, afin de récupérer les Théoparts restants.

Nouvelles diverses (jamais traduites en français)
 "At Moonset Blackcat Comes" est un récit qui se situe tôt dans la chronologie de la série et dans laquelle Gord et son ami Chert acceptent une mission de Sire Chat.

 "Evening Odds" est la  du recueil "Pawn of Chaos: Tales of the Eternal Champion", une anthologie de fiction inspirée par le mythe du Champion Éternel de Michael Moorcock.  L'histoire se déroule quelque temps après les évènements décrits dans "Dance of Demons". Gord a été déposé de sa position de nouveau Sire Chat et voyage dans des réalités alternatives en tant que Champion de la Balance. Au cours de l'histoire, il contrarie un complot de l'archifiélon Baphomet sur notre Terre contemporaine.

 "Le Retour de Gord" est un roman policier humoristique qui se situe durant l'époque où Gord est maître voleur dans la Cité-Franche de Faucongris.

Liste des romans et nouvelles de "Gord the Rogue"
 Gygax, Gary - "At Moonset Blackcat Comes: A Tale of Gord of Greyhawk" Dragon  (TSR, 1985)
 Gygax, Gary - "Saga of Old City" (TSR, 1985)
 Gygax, Gary - "Artifact of Evil" (TSR, 1986)
 Gygax, Gary - "City of Hawks" (New Infinities, 1987)
 Gygax, Gary - "Night Arrant" (New Infinities, 1987)
 Gygax, Gary - "Sea of Death" (New Infinities, 1987)
 Gygax, Gary - "Come Endless Darkness" (New Infinities, 1988)
 Gygax, Gary - "Dance of Demons" (New Infinities, 1988)
 Gygax, Gary - "Evening Odds", Pawn of Chaos. Clarkson, Ga: (White Wolf Publishing, 1996)
 Gygax, Gary and K. R. Bourgoine - "The Return of Gord", Dragon  (2006)

H

Halmadar le Cruel

I

Iggwilv 

Iggwilv est une magicienne d'alignement mauvais caractérisée par son égoïsme, son immense pouvoir et son penchant pour la manipulation sexuelle. Elle est l'auteur d'un "Démonomicon" imaginaire, qui servira plus tard d'inspiration pour un véritable supplément du même nom. Elle a voyagé pendant un temps avec la Compagnie des Sept sous le pseudonyme de Tasha.

Iuz

Ivid V

J

Jallarzi Sallavarian

Jaran Kriméah

K

Kargoth

Kas à la Main Ensanglantée

Kéraptis 
Le sorcier maléfique Kéraptis est l'adversaire principal de l'aventure "White Plume Mountain". On sait peu de choses de l'enfance et de la jeunesse de Kéraptis. Il s'installa sans doute dès les environs de -1500 AC, comme protecteur de l'enclave flannæ de Tostenhca dans les Monts Griffons, mais il en fut chassé en -1100 AC. Aux environs de -800 AC, Kéraptis s'empara de la Montagne au Panache Blanc, près de la Faille Béante, à l'aide d'une armée de guerriers gnomes et tua personnellement le précédent gardien de la montagne, le druide Aegwareth. Kéraptis occupa la Montagne au Panache Blanc pendant neuf siècles après cela, pour finalement l'abandonner au cours des dernières années du  AC pour compléter ses recherches.

À la fin du  AC, un groupe d'aventuriers connu sous le nom de Fraternité du Livre déroba les quatre armes magiques Noir-Rasoir, Rasoir-de-Givre, Vague et Trombe cachées dans la Montagne au Panache Blanc. Réalisant qu'ils allaient avoir besoin de protection contre de tels raids, les gnomes de la montagne ouvrirent l'ancien laboratoire de Kéraptis et utilisèrent des grimoires magiques qui réécrivirent les personnalités de ceux les utilisèrent en y copiant des parcelles de celle de Kéraptis. Il en résulta un premier Faux Kéraptis, un gnome qui croyait véritablement être le sorcier original. Bien que ce Faux Kéraptis ait fini par mourir, d'autres ont vu le jour depuis: Nightfear, Spatterdock, Killjoy, Mossmutter et Zhawar Orlysse qui croient tous être le seul et vrai Kéraptis.

Kéraptis est l'auteur du "Pyronomicon".

L

Léomund 
Léomund, également appelé Léomund le Rouge, est un archimage intelligent et pragmatique, ancien membre du Cercle des Huit. Le supplément "Greyhawk Ruins" le nomme parmi les membres supposé de l'Alliance des Cinq. Il reste toujours discrets quant aux lieux qu'il fréquente, mais on pense qu'il vivait autrefois en Médégie.

Leuk-O

Loran

Lorana Kath

Lum le Fou

M

Melf 
Melf, également connu sous le titre de Prince Viveflamme, est un Elfe gris archimage, qui était à l'origine le personnage joué par Lucion Paul (dit Luke) Gygax dans la campagne de son père Gary Gygax. Melf est l'un des personnages originaux qui explorèrent des souterrains de Castel Gryffalc imaginés par Gary Gygax. Gary Gygax évoquera plus tard un incident datant de ces premières parties de jeu de rôle:

« En punition de ses crimes contre nature, Melf fut contraint de se lever avant l'aube tous les matins pendant un an, [et] de gambader joyeusement au soleil levant en chantant :
When the sun in the morning peeps over the hill
and caresses the rosebuds on my windowsill,
my heart fills with gladness when I hear the trill
of the birds in the treetops around any old hill.
Tra-la-la, fiddle-dee-dee-dee,
it gives me a pain to dance and sing this, must I do it again?
Tra-la-la, fiddle-dee-dee-dee, there’s penance to do,
how happy I'll be when it’s finally through! ».

Dans le roman de Gary Gygax "Artifact of Evil", Melf porte le surnom de « Melf la Flèche ». Il semble admettre que "Melf" n'est pas son véritable nom et dit "c'est un nom simple, aussi bon qu'un autre".

Melf est natif du royaume elfique de Célène. Il mesure 1,70 m, pèse 73,5 kg et est âgé d'environ 200 ans (ce qui lui donne l'apparence d'un humain d'une trentaine d'années). Melf change de temps en temps d'apparence, mais il assume toujours la forme d'une elfe. Le scénario "The Shady Dragon Inn" décrit son alter-ego Peralay comme un "gaucher, blond, aux yeux noisette et corpulent pour un elfe (1,70 m pour 74 kg)"; il y est dit en outre que le bouclier de Peralay est décoré du "faucon en chasse, symbole de son clan" et que son épée, "Fendoir-à-Gnolls", fut forgée il y a fort longtemps par les nains. Le Prince Viveflamme croit fermement à la médiation, à la diplomatie et à la franchise ce qui amène certains à le croire naïf. Charmant et urbain, Melf apprécie la bonne chère, la culture et les accortes personnes du sexe opposé. Melf est expérimenté et possède d'immenses connaissances. Il s'oppose à la fois à Iuz et à la Fraternité Écarlate.

Ancien membre de la Citadelle des Huit, on dit que Melf aurait juré vassalité à Mordenkaïnen et il porte le symbole sacré de Fharlanghn. Mordenkaïnen et lui éprouvent un grand respect mutuel, mais ils ne coopèrent pas, du moins plus maintenant. Melf est également le cousin de la Reine Yolande de Célène. On le dépeint combattant aux côtés du Prince Olinstaad Corond d'Ulek, vraisemblablement durant l'une des contre-offensives de 586 AC visant à reconquérir les terres de la Principauté envahies par l'Empire du Pomarj durant la Grande Guerre de Faucongris. Bien qu'il soit discret et réservé, Melf est en bons termes avec les sommités comme Kiéran Jalucian, le Roi Belvor IV de Furyondie et les dirigeants de Dyves, Maison-Haute (dont le maire, Tavin Ersteader, est un de ses anciens apprentis) et de la Cité-Franche de Faucongris où on peut le voir fréquemment en compagnie de Kirilarien Allavesse.

Dans le supplément "Greyhawk Ruins", Melf est cité comme l'un des membres de la mystérieuse "Alliance des Cinq". Un certain Prince Archosian Viveflamme de Célène est mentionné dans le "Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss"; cet autre Prince Viveflamme a plus de 150 de plus que Melf et occupe actuellement les fonctions d'un héroïque général combattant les démons dans les Abysses.

Il existe quelques indices selon lesquels Melf et Warduke pourraient se connaître mutuellement: dans l'aventure "The Shady Dragon Inn", Warduke est mentionné comme étant membre du même groupe d'aventuriers qu'un elfe nommé "Peralay" qui eurent chacun leur figurine dans la gamme de jouets publiés par TSR en 1983. Le fait que la figurine de Peralay soit commercialisée à l'origine sous le nom de "Melf" et la retconde Warduke dans le canon de Faucongris a suscité les interrogations des fans. Selon la boîte de jeu "From the Ashes", Melf représente les Chevaliers de Luna à Faucongris. Le "Guide du joueur de Greyhawk" affirme qu'il est actuellement exilé de Célène et qu'il vit parfois dans la Cité de Faucongris.

Melf est célèbre pour avoir créé des sorts tels que la Flèche Acide de Melf, la Flèche Unicorne de Melf ou les Minuscules Météores de Melf. Il est également l'auteur des livres suivants:

Traité d'Astronomie Universelle
Les Armes de l’Éther (avec Mordenkaïnen)

Mordenkaïnen

Murlynd

N

Nérof Gasgal

Nolzur

Nystul 
Nystul est un archimage membre du Cercle des Huit. Il est l'un des plus célèbres natifs du Duché de Taine. À un moment donné, Nystul eut une apprentie nommé Janina. Il est l'un des mages célèbres dont les sortilèges sont décrits dans le supplément "Greyhawk Adventures". Nystul a développé les sortilèges suivants:

Il est également l'auteur du Libram des Grandes Émanations Paravisuelles et de Métaphysique des Mathématiques.

O

Obmi

Otiluke

Otis

Otto 
Otto est un puissant mage, membre du Cercle des Huit. Dans la campagne personnelle de Gary Gygax, Otto, d'alignement neutre chaotique, est l'un des habitants du deuxième niveau souterrain de Castel Gryffalc; c'est là que Robilar, Tenser et Térik le rencontrent au cours de leur incursion. Otto est maîtrisé par Tenser, mais décide de travailler pour Robilar. Par la suite, il gagne rapidement des niveaux et quitte rarement les côtés de Robilar. Il atteindra ainsi un mage de niveau 18.

Otto est petit et rondouillard, avec des cheveux bouclés à la hauteur des épaules et une moustache bien soignée. Il a tendance à se vêtir de vêtements fins et luxueux. Otto est à l'origine un prêtre de Boccob en Almor, mais il se découvre bientôt des facilités incroyables pour la sorcellerie et devient tout à fait compétent dans les arts magiques. À l'instigation secrète de Mordenkaïnen, il devient l'un des compagnons d'armes de Robilar pendant un moment. Otto est un gourmet et amateur de musique. Il possède un manoir dans le Quartier des Jardins de Faucongris, où il est connu comme un généreux mécène des beaux-arts.

Otto a créé et développé les sorts suivants, dont de nombreux sont orientés vers les motifs sonores, soniques ou musicaux:

Otto est également l'auteur des ouvrages suivants: Æstrella (une aria magique de sa composition) et Manipulations Hermétiques de l'Entourage.

Q

Quaal

R

Rary

Riggby

Robilar

S

Seigneurs des Chaînes

Serten

Sire Animal 
Les Sires Animaux sont puissantes créatures d'alignement bon neutre qui vivent sur le Plan Extérieur des Terres des bêtes. Dans le jeu, chaque sire animal est un être humanoïde, aussi puissant qu'un parangon céleste ou qu'un Prince-Démon, qui représente tous les animaux de son espèce. Ainsi, il existe un Sire Souris, un Sire Lézard et un Sire Faucon. Le Sire Animal le plus connu est Rexfelis, le Sire Chat.

Snurri Ventre-de-Fer

Stalmin Klim

T

Tasha 
Pseudonyme d'Iggwilv.

Tenser

Térik 
Térik (ou Téric) est un personnage créé par Terry Kuntz pour jouer les aventures imaginées par Gary Gygax.

Théodain Ériason

Tsojcanth

Tuerny

Turrosh Mak

Tysiln San

V

Vecna

W

Warduke

Warnès Mantelastre

X

Xavéner

Y

Yagrax

Yolande

Yrag

Z

Zagyg

Notes et références 

Greyhawk
Personnage de jeu de rôle